The Swordsman (1948), een film van Joseph H. Lewis
 The Swordsman (1974), een film van Lindsay Shonteff
 Xiao ao jiang hu (1990, Engelse titel The Swordsman), een Hongkongs/Taiwanese martial arts-film
 The Swordsman (1992), een film van Michael Kennedy